

Geografia 
 Morano Calabro – comune italiano in provincia di Cosenza
 Morano sul Po – comune italiano in provincia di Alessandria

Persone 
 Antonio Morano – editore italiano
 Emma Morano – supercentenaria italiana
 Gigetta Morano – attrice italiana
 Maddalena Morano -- religiosa italiana

Altro 
 Morano – casa editrice italiana
 Morano – famiglia di librai italiani
 Morani, a volte citati come Morano – famiglia di pittori e scultori

Altri progetti